Armes:
 Winchester (arma)
 Winchester Repeating Arms Company, empresa estatunidenca fabricant d'armes, especialment, de fusells
 Toponímia:
 Winchester, ciutat a l'extrem sud d'Anglaterra
 Winchester (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Winchester (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut
 Winchester (Illinois)
 Winchester (Idaho)
 Winchester (Indiana)
 Winchester (Kansas)
 Winchester (Kentucky)
 Winchester (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts 
 Winchester (Missouri)
 Winchester (Nova Hampshire)
 Winchester (Ohio)
 Winchester (Oklahoma)
 Winchester (Tennessee)
 Winchester (Wyoming)
 Winchester Bay, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Canal Winchester, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Miscel·lània:
 Winchester '73, western dirigit per Anthony Mann el 1950